Ел Сотол има више значења:

 Ел Сотол (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сотол (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сотол (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сотол (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сотол (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сотол (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Сотол (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику